Marcipa är ett släkte av fjärilar. Marcipa ingår i familjen nattflyn.

Dottertaxa till Marcipa, i alfabetisk ordning 

 Marcipa accentifera
 Marcipa achyropa
 Marcipa acuta
 Marcipa acutangula
 Marcipa aequatorialis
 Marcipa alternata
 Marcipa amaba
 Marcipa amaniensis
 Marcipa angulina
 Marcipa apicalis
 Marcipa argillacea
 Marcipa argyrosema
 Marcipa argyrosemioides
 Marcipa bergeri
 Marcipa bernardii
 Marcipa bistriata
 Marcipa brunnescens
 Marcipa bullifera
 Marcipa callaxantha
 Marcipa camerunica
 Marcipa carcassoni
 Marcipa catoxantha
 Marcipa contorta
 Marcipa crocataria
 Marcipa curvilinea
 Marcipa dargei
 Marcipa dentimacula
 Marcipa dimera
 Marcipa disrupta
 Marcipa douala
 Marcipa dubia
 Marcipa endoselene
 Marcipa eucrines
 Marcipa flavealis
 Marcipa flavilinea
 Marcipa gabonensis
 Marcipa heterospila
 Marcipa holmi
 Marcipa inscripta
 Marcipa insulata
 Marcipa kasai
 Marcipa kirdii
 Marcipa liberta
 Marcipa lutearia
 Marcipa maculifera
 Marcipa maculiferoides
 Marcipa madagascariensis
 Marcipa madegassa
 Marcipa magniplaga
 Marcipa makokouensis
 Marcipa mariaeclarae
 Marcipa mediana
 Marcipa miraja
 Marcipa molybdea
 Marcipa monosema
 Marcipa nigropunctifera
 Marcipa nimba
 Marcipa noel
 Marcipa nyei
 Marcipa orientalis
 Marcipa pammicta
 Marcipa phaeodonta
 Marcipa pinheyi
 Marcipa plantei
 Marcipa pulchra
 Marcipa pyramidalis
 Marcipa rotundiplaga
 Marcipa rougeoti
 Marcipa ruptisigna
 Marcipa secticona
 Marcipa semilunata
 Marcipa silvicola
 Marcipa splendens
 Marcipa talusina
 Marcipa transversata
 Marcipa trista
 Marcipa truncata
 Marcipa viettei
 Marcipa vuattouxi
 Marcipa xanthomochla

Källor 

Nattflyn
Marcipa